Санон — распространённое имя собственное, встречается в виде фамилии и топонимов:
 Санон, Иссуф (род. 1999) — украинский баскетболист.
 Санон, Крити (род. 1990) — индийская фотомодель и актриса. 
 Санон, Эмманюэль (1951—2008) — гаитянский футболист и тренер, нападающий, игрок сборной Гаити.
 Равиль-сюр-Санон — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель региона Лотарингия. Относится к кантону Люневиль-Нор.

 Санон — река во Франции.